Тешемля:

 Тешемля — станция Октябрьской железной дороги (линия Санкт-Петербург — Вологда) в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тешемля — посёлок в Бабаевском районе Вологодской области.
 Тешемля — населённый пункт в Бабаевском районе Вологодской области при железнодорожной станции Тешемля.